Songji kan syfta på följande platser:

Kina 

 Songji (socken i Kina, Fujian), 
 Songji (socken i Kina, Chongqing), 

Robotskapade Kinaförgreningar